Aurora ist ein weltweit vorkommender Örtlichkeitsname.

Namenkunde 
Aurora ist der Name der römischen Göttin der Morgenröte, und war ein gern gewählter Name für Neugründungen im Rahmen der Kolonisierung.

Ortschaften und Territorien

Deutschland 
 Aurora (Neustadt am Main), Ortsteil von Neustadt am Main
 Torhaus Aurora, Ortsteil von Bischbrunn

Brasilien 
 Aurora (Ceará) im Bundesstaat Ceará
 Aurora (Santa Catarina) im Bundesstaat Santa Catarina

Kanada 
 Aurora (Ontario)
 Aurora (New Brunswick)

Philippinen 
 Provinz Aurora
 Aurora (Isabela), eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela
 Aurora (Zamboanga del Sur), eine Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur

Rumänien 
 Aurora (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Aurora (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți

Südafrika 
 Aurora (Südafrika)

Suriname 
 Aurora (Suriname), Dorf im Distrikt Sipaliwini

USA 
 Aurora County, County im US-Bundesstaat South Dakota
 Aurora Township, diverse Townships
 Aurora (Alabama)
 Aurora (Alaska)
 Aurora (Arkansas)
 Aurora (Kalifornien)
 Aurora (Colorado)
 Aurora (Florida)
 Aurora (Illinois)
 Aurora (Indiana)
 Aurora (Iowa)
 Aurora (Kansas)
 Aurora (Kentucky)
 Aurora (Louisiana)
 Aurora (Maine)
 Aurora (Michigan)
 Aurora (Minnesota)
 Aurora (Missouri)
 Aurora (Montana)
 Aurora (Nebraska)
 Aurora (Nevada)
 Aurora (New Mexico)
 Aurora (Cayuga County, New York)
 Aurora (Erie County, New York)
 Aurora (North Carolina)
 Aurora (Ohio)
 Aurora (Oklahoma)
 Aurora (Oregon), vgl. William Keil
 Aurora (South Dakota), im Brookings County
 Aurora (Texas)
 Aurora (Utah)
 Aurora (Florence County, Wisconsin)
 Aurora (Kenosha County, Wisconsin)
 Aurora (Taylor County, Wisconsin)
 Aurora (Washington County, Wisconsin)
 Aurora (Waushara County, Wisconsin)

Inseln 
In der Entdeckerzeit stand der Name „Aurora“ für folgende Inseln:

 Aurora-Inseln (Atlantik, Gruppe von Phantominseln)
 Maéwo (Vanuatu)
 Makatea (Französisch-Polynesien)

Sonstiges 
 Aurora Lake, diverse Seen
 Aurora Creek, diverse Flüsse
 La Aurora
 Nova Aurora
 Zeche Aurora, ein Steinkohle-Bergwerk in Hattingen, Ruhrgebiet

Eponym
Siedlungsname
Choronym